Brantley – comune nello Stato dell'Alabama, Stati Uniti d'America

Persone 
 Ben Brantley – critico teatrale e giornalista statunitense
 Betsy Brantley – attrice e cantante statunitense
 Brandon Brantley – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Caleb Brantley – giocatore statunitense di football americano
 Jarrell Brantley – cestista statunitense
 Michael Brantley – giocatore statunitense di baseball